

Niemcy 
 Garz – dzielnica Havelberga
 Garz – miasto na wyspie Rugii w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Garz – gmina na wyspie Uznam w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald, opodal portu lotniczego Heringsdorf, granicząca ze Świnoujściem

Zobacz też 
 Gaarz
 Gartz
 Neu Gaarz
 Mały Garc
 Wielki Garc